La Temporada 1918 de las Grandes Ligas de Béisbol fue la décimo octava temporada de las Grandes Ligas de Béisbol desde su unificación y la decimoquinta con Serie Mundial. Los Boston Red Sox derrotaron a los Chicago Cubs por 4-2 para ganar la Serie Mundial.

Estadísticas

Serie Mundial 1918

Véase también 
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol
 Serie Mundial de 1918

Referencias 

1918
Estados Unidos en 1918
Deporte en 1918